Saint-Merd kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Merd-de-Lapleau, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Merd-la-Breuille, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Merd-les-Oussines, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,